2011 Nations Cup (også kendt som 4 Associations' Tournament eller Celtic Cup) er bliver den første udgave af en round-robin fodboldturnering mellem landshold i Nordirland, Irland, Skotland, og Wales. Det er planlagt til at finde sted i Dublin i februar og maj 2011.

Stilling

Kampe 
Den første runde med to kampe er planlagt til den 8. og 9. februar 2011 i Dublin på Aviva Stadium. 

Anden og tredje kamp for holdene er planlagt til at finde sted i ugen der begynder den 23. maj 2011 i Dublin på Aviva Stadium.

Fixtures

Irland v Wales

Nordirland v Skotland

Irland v Nordirland

Wales v Skotland

Wales v Nordirland

Irland v Skotland

Målscorere 
1 mål:

  Kris Commons
  Damien Duff
  Keith Fahey
  Darron Gibson
  James McArthur
  Kenny Miller

Noter 

Fodbold i Irland
Fodbold i 2011